Sven Karlsson i olika stavningsvarianter kan syfta på

Tidigare namn på Sven Paddock (1909–1982), svensk sångtextförfattare, kompositör, radioman
Sven Gunnar Carlsson (1911–1978), konstnär, se Sven Gunnar Örtenström
Sven Carlsson (konstnär, 1913–1983), konstnär, skulptör, skrothandlare
Sven Karlsson (konstnär) (född 1948), svensk konstnär
Sven Karlsson (politiker), ålandsk politiker, en period vice lantråd på Åland
Sven Karlsson (hårdrockare), medlem i musikgruppen Soilwork
 Sven Karlsson (travtränare)